Reedy Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Reedy Island (New Castle County, Delaware)
 Reedy Island (Sussex County, Delaware)
 Reedy Island (Maryland)
 Reedy Island (New York)
 Reedy Island (Virginia)